Stati Uniti d'America
 Tri-Cities – area metropolitana formata da Kingsport, Johnson City e Bristol, Tennessee
 Tri-Cities – area metropolitana formata da Kennewick, Pasco e Richland, Washington
 Canada
 Tri-Cities – area metropolitana della Columbia Britannica